

События 
 Консулы Флавий Антемий Исидор Теофил и Флавий Сенатор.
 Битва при Нарбонне (436) — римский полководец Литорий одерживает победу над вестготами Теодориха I
 Гунны завоевали и уничтожили рейнское королевство бургундов, столица которого находилась в Вормсе.
 Табгачи захватили Северную Янь.
 Китайское царство Северная Янь завоёвано войсками Северной Вэй.
 Шаньшань вступила в союз с Тоба-Вэй.

Скончались 
 Гундахар — король бургундов.

См. также